Szkoły przedmiotów ojczystych na terenie Wielkiej Brytanii (potocznie znane jako szkoły polskie i szkoły sobotnie) – prywatne szkoły sobotnie, kształcące w podstawowym zakresie umiejętności językowe i zapoznające z kulturą ojczystą, przeznaczone dla dzieci polskich emigrantów żyjących czasowo lub na stałe w Wielkiej Brytanii.

Szkoły te utrzymują się z czesnego opłacanego przez rodziców. Organizacją stowarzyszającą polskie szkoły sobotnie i udzielającą im porad jest Polska Macierz Szkolna (PMS).

Szkoły na terenie Wielkiego Londynu

Szkoła w Erith  
Szkoła znajduje się w Bexleyheath, w południowo-wschodnim Londynie przy Bexley Road, Erith DA8 3HQ. Została utworzona przez parafian zakonu Kapucyńskiego oraz samych Kapucynów, za patrona ma brata mniejszego świętego Franciszka z Asyżu.

Szkoła na Leyton 
Szkoła znajduje się we wschodnim Londynie. Szkoła została założona we wrześniu 2008 roku. Szkoła mieści się w angielskiej szkole St. Joseph's Catholic Infants School, Marsh Lane. Patronatem szkoły jest Adam Mickiewicz.

Szkoła na Forest Hill/Lewisham 
Szkoła znajduje się w południowo-wschodnim Londynie w Polskim Ośrodku Lewisham przy 8a Waldram Park Road, Forest Hill. Pełna nazwa to: Szkoła Przedmiotòw Ojczystych im. Adama Mickiewicza.

Szkoła na Chiswicku im. Mikołaja Reja 
Szkoła znajduje się w zachodnim Londynie przy Burlington Lane, London W4. Szkołę założono w 1953 roku. Szkoła mieści się w angielskiej szkole "Chiswick Community School". Patronem szkoły jest Mikołaj Rej.

Szkoła na Clapham/Balham im. Towarzystwa Przyjaciół Dzieci i Młodzieży 
Szkoła znajduje się w południowym Londynie przy 50 Nightingale Lane w Londynie. Szkoła jest pod patronatem Towarzystwa Przyjaciół Dzieci i Młodzieży.

Szkoła na Croydon/Crystal Palace im. Karola Chodkiewicza 
Szkoła znajduje się południowo-wschodnim Londynie w Centrum Wspólnoty Parafialnej. Szkoła została założona w 1950 roku. Patronem szkoły jest Karol Chodkiewicz.

Szkoła na Devonii im. Matki Boskiej Częstochowskiej 
Szkoła znajduje się w północnym Londynie. Patronem szkoły jest Matka Boska Częstochowska.

Szkoła na Ealingu im. Tadeusza Kościuszki 
Szkoła znajduje się w zachodnim Londynie. Szkołę założono w 1950 roku. Szkoła mieści się w szkole angielskiej „St Benedict’s School”. Patronem szkoły jest Tadeusz Kościuszko.

Szkoła na Enfield im. Adama Mickiewicza 
Szkoła znajduje się w północnym Londynie w szkole angielskiej Albany Secondary School. Patronem szkoły jest Adam Mickiewicz.

Szkoła na Forest Gate/Ilford im. Królowej Jadwigi 
Szkoła znajduje się w północno-wschodnim Londynie. Szkołę założono w 1957 roku. Patronem szkoły jest Królowa Jadwiga.

Szkoła na Fulham, oraz White City im. Henryka Sienkiewicza 
Polska Szkoła Sobotnia im. Henryka Sienkiewicza w Londynie, prowadzi działalność w dwóch lokalizacjach w pierwszej strefie Londynu. Pierwsza znajduje się w południowo-zachodnim Londynie na Fulham w szkole angielskiej "The London Oratory School", szkoły do której uczęszczały dawniej dzieci dawnego Premiera Wielkiej Brytanii, Tony'ego Blaira.:
London Oratory School:
Seagrave Rd, Fulham, London
SW6 1RX ,
gdzie uczniowie już od wielu lat mają możliwość uczęszczania na lekcje języka polskiego podczas tygodnia po skończeniu normalnych zajęć. Lekcje odbywają się we wtorki oraz środy., 
Druga lokalizacja szkoły to White City. Dokładny adres:
Polska Szkoła Sobotnia im. Henryka Sienkiewicza 
Burlington Danes Academy, White City, Wood Lane
W12 0HR, London gdzie zajęcia odbywają się w soboty, w godzinach 9-12.50 (następnie dodatkowe zajęcia dla chętnych)

Szkołę założono w 2006 roku. Szkoła kontynuuje istnienie szkoły im. Henryka Sienkiewicza, która działała dawniej do roku 1987 w dzielnicy zachodniego Londynu, Ladbroke Grove. Patronem szkoły jest Henryk Sienkiewicz.

Szkoła liczy ok. 200 uczniów, zatrudnia dynamiczny zespół pracowników 12 nauczycielek i 5 asystentów. Przyjmuje dzieci od czwartego roku życia (ukończone 4 lata do 31 sierpnia). Te najmłodsze dzieci są w grupie przedszkolnej. W szkole podstawowej jest 7 klas, w gimnazjum są cztery klasy. Zatrudnia również dyrektora szkoły-Oktawia Sellers oraz jego zastępcę-Wanda Adach. Szkoła jest w znacznym stopniu wspierana przez grupę społecznie pracujących ochotników, którymi są rodzice uczniów; stanowią oni Zarząd szkoły z Arturem Kramarczykiem na czele, jako prezesem. Zarząd i ochotnicy prowadzą w szkole kawiarnię, organizują dyżury w czasie przerwy, organizują wydarzenia, takie jak kiermasze przedświąteczne, quiz night, BBQ, dzień sportu, zebrają dodatkowe fundusze na działalność placówki. 

Program nauczania:

Program nauczania w szkole jest ustalony w oparciu o Podstawę Programową Ministerstwa Edukacji Narodowej. Wystawiane przez szkołę świadectwa o tym informują. Dla rodzin, które decydują się powrócić do kraju, ułatwia to znalezienie odpowiedniego miejsca dla dzieci w szkole w Polsce. Świadectwa wystawiane przez polskie szkoły sobotnie i szkolne punkty konsultacyjne, działające przy ambasadzie RP i posiadają jednakowy status prawny.

Polska Szkoła Sobotnia im. H. Sienkiewicza w Londynie, przygotowuje dzieci do egzaminów na poziomie GCSE i poziomie A-Level. Uzyskiwane podczas egzaminów wyniki są fenomenalnie wysokie co potwierdza dokumentacja szkoły oraz przyznawane nagrody. Punkty uzyskane na egzaminie A-Level z polskiego ułatwiają dzieciom dostęp do wyższych uczelni.

Dzieci w szkole uczą się nie tylko języka polskiego. Szkoła z nazwy jest Polską Szkołą Przedmiotów Ojczystych. Uczy również elementów historii i geografii, dotyczących Polski, o których to elementach dzieci nie nauczą się w szkołach angielskich. Co dwa tygodnie uczniowie mają lekcje religii. W szkole regularnie przyjmuje logopeda i psycholog (konsultacje możliwe dla dzieci oraz rodziców). Istnieje możliwość zajęć z języka angielskiego takż dla rodziców. W szkole dzoeci nie nauczą się przedmiotów takich jak matematyka czy nauki przyrodnicze. Edukację w tej dziedzinie otrzymują dzieci w szkołach angielskich. Stosujemy w Polsce nieco inne logarytmy i terminologie, i wywołuje to pewne zamieszanie. Kadra szkoły posiada też doświadczenie nauczania w szkołach angielskich w Londynie i miała okazję być świadkiem tego typu problemów. Dzieci i tak chodzą jeden dodatkowy dzień do szkoły, nie ma konieczności, aby duplikować coś, czego uczą się w swoich szkołach macierzystych, szczególnie, jeśli może to powodować zamieszanie. Szkoła korzysta z rekomendowanych przez Ministerstwo materiałów dydaktycznych, publikowanych w Polsce. 

Przygotowanie dzieci do komunii świętej:

Szkoła prowadzi bardzo ścisłą współpracę z parafią św. Wojciecha Little Brompton. Ksiądz proboszcz Bartosz Rajewski jest członkiem Zarządu i częstym gościem, celebruje w szkole msze okolicznościowe, organizuje katechezę i przygotowuje do Pierwszej Komunii Świętej.

Szkołę im. H. Sienkiewicza wspierają m.in. :

Szkoła prowadzi działalność pod kierownictwem Ruchu Oświatowo-Kulturalnego, ROK. Polska udziela nam szerokiej pomocy, włączając wsparcie finansowe, przyznawane przez Senat za pośrednictwem organizacji Wspólnota Polska. Od pięciu lat szkoła mieści się w budynku Ark Burlington Danes Academy w dzielnicy White City. Dzięki współpracy z placówką, od której wynajmuje budynek, dzieci mają dostęp do sieci komputerowej, Internetu, interaktywnych tablic multimedialnych itd. W Polsce przygotowywane są różnorodne materiały multimedialne, dostępne na dyskach i online, z których regularnie korzystamy. Nauczanie jest bardzo nowoczesne. Organizowane są telekonferencje ze szkołą w Polsce, gdzie dzieci, widząc się na ekranie, mogły nawzajem zadawać sobie pytania. Ponieważ szkoła prowadzi zajęcia w soboty, tego typu aktywności mogą mieć miejsce tylko od czasu do czasu.

W szkole działa drużyna zuchów i kółko teatralne, organizowane są też wycieczki do muzeów i wycieczki do POSK-u na różnego rodzaju organizowane tam imprezy, jak np. spotkanie poświęcone rotmistrzowi Pileckiemu etc. Szkołę odwiedzają ciekawi goście, jak członkowie Polskiej Placówki Dyplomatycznej, odwiedził ją m.in. Major Szydło, który brał udział w bitwie o Monte Cassino, oraz członkowie starszej Polonii i opowiadająć o życiu w obozach na Syberii czy w Indiach.

Szkoła im. H. Sienkiewicza w Londynie prowadzi ścisłą współpracę z Polską Macierzą Szkolną, która nas wspiera i jest dla nas wartościowym „ciałem doradczym”. Współpracuje z polskimi placówkami dyplomatycznymi – otrzymuje od nich wiele wsparcia, a w czasie uroczystości dziesięciolecia, Konsul Generalny nadał szkole sztandar, ufundowany przez Ambasadę RP. Ścisła współpraca z niezwykle prężną grupą rodziców zagwarantowała zdobycie zamierzonych celów przez dyrektora placówki Oktawię Sellers.

Historii szkoły:

Szkoła działa od 2006 r., kontynuując tradycje działającej do roku 1987 polskiej szkoły im. Henryka Sienkiewicza przy Ladbroke Grove. Dokładnie 11 listopada, prawie 13 lat temu, w sobotę, w dzień rocznicy odzyskania niepodległości, w budynku słynnej londyńskiej The London Oratory School z inicjatywy późniejszego Dyrektora Szkoły-Wojciecha Pozy, spotkało się około 100 osób i założyli Szkołę.

MISJA Szkoly:

Cele szkoły, to nauka języka polskiego oraz przygotowanie do egzaminów na poziomach GCSE i A-Level. Zajęcia obejmują również elementy historii i geografii Polski, naukę religii oraz poznanie dziedzictwa kulturowego i religijnego polskich przodków. Umożliwia również pracę z psychologiem oraz logopedą.

Polska Szkoła Sobotnia im. Henryka Sienkiewicza 

Burlington Danes Academy,

Wood Lane (White City)

W12 0HR

London

Wielka Brytania

Szkoła na North Finchley im. Kardynała Wyszyńskiego 
Szkoła znajduje się w północnym Londynie w budynku angielskiej szkoły Finchley Catholic High School. Szkoła została założona we wrześniu 2008 roku. Patronatem szkoły jest Kardynał Stefan Wyszyński.

Szkoła na Plumstead  
Szkoła znajduje się w południowo-wschodnim Londynie. Szkoła została zarejestrowana przez Polską Macierz, założona w 2009 roku przez Panią Teresę Piekielnik. Patronem Szkoły jest Jan Brzechwa.

Szkoła na Putney/Wimbledon im. Marii Skłodowskiej 
Szkoła znajduje się w południowo-zachodnim Londynie w angielskiej szkole "Elliott School" przy Pullman Gardens. Szkołę założono w 1960 roku. Szkoła blisko współpracuje z Parafią Św. Jana Ewangelisty (Ravenna Road, Putney) prowadzoną przez księży Chrystusowców. Szkoła również nawiązuje kontakt z 34 drużyną harcerzy w Londynie, z drużyną harcerek "Narew" oraz z gromadami zuchów "Grzybowe Ludki i Śmiałki". Patronem szkoły jest Maria Skłodowska-Curie.

Szkoła na Streatham 
Szkoła znajduje się w południowym Londynie (Lambeth Borough) w budynku angielskiej szkoły Dunraven Lower School. Szkoła została założona we wrześniu 2008 roku.

Szkoła na Willesden Green im. Marii Konopnickiej 
Szkoła znajduje się w północno-zachodnim Londynie. Patronem szkoły jest Maria Konopnicka.

Szkoła na Shepherds Bush im. Jana Pawła II 
Szkoła założona i prowadzona przez Zrzeszenie Nauczycielstwa Polskiego za Granicą, znajduje się w zachodnim Londynie. Patronem szkoły jest Jan Paweł II.

Szkoła na Seven Sisters 
Szkoła znajduje się w północnym Londynie w pobliżu stacji metra Seven Sisters, zajęcia prowadzone są w budynku Earlsmead Primary School przy Broad Lane. Szkoła została założona we wrześniu 2012 roku.

Szkoły na terenie Bristolu 
Polska Szkoła Sobotnia im. Jana Pawła II w Bristolu 
Integracyjna Szkoła Sobotnia im. Gen. Wł. Andersa w Bristolu.

Reszta szkół znajdujących się na terenie Anglii 
 Accrington
 Amersham
 Bedford

Szkoła w Birmingham im. Mikołaja Kopernika 
Szkoła znajduje się w mieście Birmingham. Patronem szkoły jest Mikołaj Kopernik.

 Blackburn
 Bournemouth
 Bournend
 Bradford
 Brighton-Hove
 Cambridge
 Corby
 Coventry

Szkoła w Derby im. św. Stanisława Kostki 
Szkoła znajduje się w mieście Derby. Patronem szkoły jest św. Stanisław Kostka

 Doncaster
 Evesham
 Gloucester
 High Wycombe
 Huddersfield
 Ipswich
 Kidderminster
 Lancaster
 Leeds
 Leicester
 Lincoln
 Loughborough

Szkoła w Liverpoolu im. Jana Pawła II 
Szkoła znajduje się w mieście Liverpool. Szkołę założono 17 września 2005 roku. Szkoła mieści się w sali parafialnej Parafii Matki Boskiej Częstochowskiej. Patronem szkoły jest papież Jan Paweł II.

 Luton

Szkoła w Manchesterze im. św. Stanisława Kostki 
Polska Szkoła Przedmiotów Ojczystych im. św. Stanisława Kostki (The Polish Saturday School in Manchester) znajduje się w mieście Manchester. Szkołę założono w listopadzie 1949 roku przez Stowarzyszenie Polskich Kombatantów (SPK). Szkoła mieści się w budynku: St. Bede’s College (Regis Building). Patronem szkoły jest św. Stanisław Kostka.

Polish School – Manchester 
Polish School – Manchester znajduje się w Salford, Wielki Manchester, w Higher Broughton Hub.

Szkoła w Mansfield 
Szkoła mieści się w Nottinghamshire

 Melton-Mowbray
 Milford
 Motherwell
 Northhampton
 Norwich
 Northwich
 Nottingham
 Oxford
 Oldham
 Peterborough

Szkoła w Portsmouth 
Szkoła znajduje się w Portsmouth, w mieście na południe od Londynu. Szkoła została założona 12 stycznia 2008 roku. Szkoła mieści się w angielskiej szkole Charles Dickens Junior School.

 Preston
 Reading
 Redditch
 Scunthorpe
 Sheffield

Szkoła w Slough im. Henryka Sienkiewicza 
Szkoła znajduje się w Slough, w mieście na zachód od Londynu. Szkołę założono w 1952 roku. Szkoła mieści się przy Kościele Miłosierdzia Bożego i Matki Bożej Królowej Polski. Patronem szkoły jest Henryk Sienkiewicz.

 Southampton

Szkoła w Southend-On-Sea 
Szkoła mieści się w Adult Community College na Ambleside Drive, Southend-On-Sea.

 Swindon
 Tiverton
 Trowbridge
 Wellingborough
 Weston-super-Mare

Szkoła w Wolverhampton 
Polska Szkoła Przedmiotów Ojczystych w Wolverhampton znajduje się w mieście o nazwie Wolverhampton w hrabstwie West Midlands.

Szkoły na terenie Szkocji

Szkoła w Glasgow im. Janusza Korczaka 
Szkoła znajduje się w Glasgow. Szkołę założono 1 września 2007 roku. Szkoła mieści się w budynku szkoły angielskiej "Govan High School". Patronem szkoły jest Janusz Korczak.

 Perth

Szkoły na terenie Walii 
 Swansea

Szkoły na terenie Irlandii Północnej 
 Garvagh

Przypisy

Linki zewnętrzne 

 Polska Macierz Szkolna w Wielkiej Brytanii https://www.polska-szkola-rok.com

Oświata w Wielkiej Brytanii
Polonia w Wielkiej Brytanii